USJ ist die Abkürzung für:

 Sankt-Josephs-Universität, Macau, China
 Université Saint-Joseph, Beirut, Libanon

USJ